Водяная (приток Базавлука)
 Водяная (приток Быка)
 Водяная (приток Самары)
 Водяная (приток Сугоклии)
 Водяная (фильм)